Francia
La Bussière – comune del Loiret
La Bussière – comune della Vienne
La Bussière-sur-Ouche – comune della Côte-d'Or

Pagine correlate 
Bussière